Oru (česky Údolí) je jméno několika estonských sídel:

 Oru – vesnice v obci Oru v estonském kraji Läänemaa
 Oru (obec) – samosprávná obec pojmenovaná podle této vesnice
 Oru (Aseri) – vesnice v obci Aseri v estonském kraji Ida-Virumaa
 Oru (Kose) – vesnice v obci Kose v estonském kraji Harjumaa
 Oru (Kohtla-Järve) – městská část estonského města Kohtla-Järve
 Jedno z pojmenování estonské vesnice Paklova